Zagroby est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Zagroby, village de la voïvodie de Łódź
 Zagroby, village de la voïvodie de Mazovie
 Zagroby, village de la voïvodie de Podlachie